Oberweiler Graben ist ein Gewässername:

 Oberweiler Graben (Obelsbach), linker Zufluss des Obelsbachs (zum Heimbach, zur Glatt) bei Oberweiler, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Oberweiler Graben (Wolfsbronner Mühlbach), rechter Zufluss des Wolfsbronner Mühlbachs nach Wolfsbronn, Gemeinde Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern